Le Rapt () — пісня Жан-Жака Гольдмана, записана в 1981 році.  Увійшла до його першого студійного альбому «Démodé».

Про пісню 
Гітарна композиція «Le Rapt» має характерні поп-рокові елементи тогочасся із вкрапленнями мілізмів французького шансону. Темпову вокальну партію Жан-Жак супроводжує експресивним гітарним награванням та вокально-хоровим заспівом приспіву в пісні. Пісню переспівували: і сам автор, й інші французькі виконавці.

Фрагмент пісні 
Фрагмент пісні (перший куплет і приспів):
Restez calme et surtout, surtout n'ayez pas peur
Je ne vous toucherai pas et j'suis pas un voleur
Déséquilibré un peu, mais innoffensif
Je ne vous garderai ici que quelques heures
J'ai pas l'intention d'abuser de vos charmes
Ne craignez rien, regardez-moi, je suis sans arme
Mais j'en pouvais plus de vous croiser dans la rue
Sans un regard, comme si vous ne m'aviez pas vu
C'est un ravissement, c'est comme un rapt in blue
C'est un message, un cri, un nouveau billet doux
C'est un attentat, un acte de désespoir
C'est un rêve en réalité, mais pour un soir
C'est votre beauté glacée, votre indifférence
Pourtant si proche, votre inaccessible absence
Moi, j'espérais tous les soirs à six heures un quart
Vous me laissiez perdant sur ce maudit trottoir

Avoue 
J'avoue tout 
Il est fou 
Pas si fou 
Corde au cou 
Je m'en fous 
Haut et court 
Pauvre amour

Примітки

Посилання 
Композиція «Le Rapt»  у виконанні Жан-Жака Гольдмана
Синопсис пісні на вебресурсі Жан-Жака Гольдмана 

Пісні Жан-Жака Гольдмана